Это список знаменосцев, которые представляли Египет на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Египет на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Египет